Stamate ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Stamate (* 1978), rumänischer Handballspieler
 Cristina Stamate (1946–2017), rumänische Schauspielerin
 Dinel Stamate (* 1968), rumänischer Wasserballspieler
 Iulian Stamate (* 1983), rumänischer Handballspieler
 Marian Stamate (* 1946), rumänischer Volleyballspieler

Stamate ist der Name folgender Ortschaften:

 Stamate (Suceava), Dorf in Rumänien